Brittinger ist der Name von
 Christian Casimir Brittinger (1795–1869), Botaniker
 Wolf Dieter Brittinger (1937–2019), Mediziner
 Günter Brittinger (1931–2021), Hämatologe in Essen